Мари́на Константи́новна Вороши́лова (1922—1986) — советский вирусолог, член-корреспондент Академии медицинских наук СССР (1969). Наиболее известна своими работами по внедрению вакцин против полиомиелита и созданием концепции полезных вирусов человека, на основании которой ею был предложен метод неспецифической защиты и лечения вирусных и невирусных заболеваний.

Биография 
Ворошилова родилась 16 марта 1922 года в Симферополе в семье присяжного поверенного Константина Константиновича Ворошилова, политического деятеля Белого движения Крыма, бывшим в 1917-1918 годах Председателем Совета Народных Представителей . После прихода Большевиков в Крым семья вынуждена скрываться и переезжает в Казань где Ворошилов был хорошо известен как сын основателя кафедры Физиологии, Ректора Казанского Императорского Университета Константина Васильевича Ворошилова. После смерти отца в 1929 году Марина с матерью переезжают в Москву. В 1941 году она поступила а в 1944 году окончила Первый Московский Медицинский Институт (преобразованный в дальнейшем в Московскую медицинскую академию им. И. М. Сеченова). Её научная деятельность в области вирусологии началась под руководством Михаила Петровича Чумакова (1909—1993), который впоследствии стал её мужем. Первые работы были связаны с выделением новых штаммов вируса полиомиелита и других энтеровирусов.

В 1955 году она начинает работу во вновь созданном Институте по изучению полиомиелита над разработкой профилактических вакцин против этой болезни. В 1958—1959 годах совместно с М. П. Чумаковым она организует первое в мире производство и клинические испытания , изготовленной из аттенуированных штаммов Сэйбина.

В 1960—1970 годах М. К. Ворошилова занимается изучением энтеровирусов человека, подавляющее большинство которых непатогенны и вызывают бессимптомную инфекцию. В результате своих работ она пришла к выводу о том, что эти вирусы находятся в эволюционно сложившемся симбиозе с организмом человека и обладают полезными для здоровья свойствами. На основе выдвинутой ею концепции о полезных вирусах М. К. Ворошилова разработала серию живых энтеровирусных вакцин, которые были использованы для неспецифической профилактики гриппа и других вирусных инфекций и лечения некоторых невирусных болезней. Ею установлена возможность вирусного онколиза опухолевых клеток под действием непатогенных энтеровирусов и проведены исследования возможности терапии онкологических заболеваний при помощи живых энтеровирусных вакцин, основанной на стимуляции врождённого иммунитета. После её смерти Государственный комитет СМ СССР по делам изобретений и открытий выдал диплом, удостоверяющей это открытие. Во время пандемии COVID-19 идеи Ворошиловой по использованию живых вакцин от полиомиелита для защиты от других вирусов позволили выдвинуть предположение что они могут быть использованы для защиты от COVID-19 .

Похоронена на Троекуровском кладбище.

Примечания 

Выпускники 1-го МГМУ
Вирусологи СССР
Члены-корреспонденты АМН СССР
Биологи XX века
Похороненные на Троекуровском кладбище
Чумаковы